Poissonnière (frz. poissonnière ‚Fischhändlerin‘) steht für:
 Boulevard Poissonnière, eine Straße in Paris, Frankreich
 Poissonnière (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro